В 1675 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Публикации 
 Ньютон опубликовал в трудах Королевского общества свою теорию света и цветности.
 Итальянский учёный-универсал Тито Ливио Бураттини в трактате «Misura universale» предложил первую универсальную  систему мер физических величин.

События 
 4 марта — Джон Флемстид назначен первым в Англии «Королевским астрономом-наблюдателем» (). Его главной обязанностью было разработать практически пригодный метод точного определения долготы на море, для чего Флемстид должен был составить таблицы движения Луны и других светил. 22 июня того же 1675 года другой королевский указ предусматривал основание Королевской Гринвичской обсерватории, и 10 августа Фламстид заложил первый камень в её фундамент.
 11 ноября — Готфрид Вильгельм Лейбниц впервые успешно применил интегральное исчисление для нахождения площади под графиком функции и начал создание своей версии математического анализа..
 22 ноября — Оле Рёмер представил Парижской академии наук свои наблюдения затмений спутников Юпитера, из которых следовала оценка скорости света, близкая к современной.
 Джованни Доменико Кассини обнаружил «щель Кассини» внутри колец Сатурна.
 Антони де ла Роше стал первым человеком, который (не по своей воле) пересёк Антарктический полярный фронт.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1675 году
 28 февраля — Гийом Делиль, французский картограф (умер в 1726 году).
 (дата неизвестна) — Уильям Джонс, британский (валлийский) математик, предложивший обозначение числа  (умер в 1749 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1675 году
 18 мая — Станислав Любенецкий, польский астроном (исследователь комет), социнианский историк-полемист (род. в 1623 году).
 Май — Михаэль ван Лангрен, нидерландский астроном и картограф.
 3 сентября — Ян Йонстон, польский натуралист, автор знаменитой энциклопедии «Всеобщее обозрение естественной истории» (род. в 1603 году).
 27 октября — Жиль Роберваль, французский математик (род. в 1602 году).
 Октябрь — Джеймс Грегори, шотландский математик и астроном, один из основателей математического анализа (род. в 1638 году).
 11 ноября — Томас Уиллис, английский врач, открывший сахарный диабет (род. в 1621 году).

Примечания

См. также 

1675 год в науке